

Sigle 
 Next Generation Networking

Codici 
 NGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narganá (Panama)
 NGN – codice valutario ISO 4217 della Naira nigeriana, valuta della Nigeria